

Cinema
Sky High – film del 1922 diretto da Lynn Reynolds
Sky High – cortometraggio del 1931 diretto da Roy Mack
Sky High – film del 1951 diretto da Sam Newfield
Sky High – film del 1985 diretto da Nico Mastorakis
Sky High – film del 2003 diretto da Ryūhei Kitamura
Sky High - Scuola di superpoteri (Sky High) – film del 2005 diretto da Mike Mitchell

Musica
Sky High – album di Mike Posner
Sky High – singolo degli Jigsaw

Televisione
Sky High – film per la televisione statunitense del 1990 diretto da James Fargo e James Whitmore Jr.

Altro
Skyhigh –  manga di Tsutomu Takahashi